Иван Павлович Зыкунов ( — 12 декабря 1956 Ленинград) — советский военачальник, дивизионный комиссар, начальник отдела руководящих партийных органов политуправления ПВО РККА.

Биография 
Родился в 1900 году. По национальности русский.

В 1936 году, когда была создана советская стратегическая бомбардировочная авиация, был назначен начальником политического управления авиационной армии особого назначения (АОН-1), которую тогда возглавил комкор В. В. Хрипин.

В 1937 году был назначен начальником отдела руководящих партийных органов политуправления ПВО РККА.

5 декабря 1937 года был арестован, и в предъявленном ему обвинении к его делу была приобщена выписка из протокола допроса обвиняемого корпусного комиссара И. Ф. Немерзелли (заместителя П. А. Смирнова в ЛВО) от 19 августа 1938 года.

8 мая 1939 года осуждён Военной коллегией по ст. 58-1 «б» и 58-11 УК РСФСР на срок 15 лет заключения в ИТЛ.

Досрочно освобождён в апреле 1952 года, и направлен на поселение.

Реабилитирован 25 января 1956 года.

Награды 

 Орден Красной Звезды (Постановление ЦИК СССР от 26 мая 1936 г.)

См. также 
 Список репрессированных высших командиров и начальников Вооружённых сил СССР (1935—1945)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Дивизионные комиссары Красной Армии.

Родившиеся в Царскосельском уезде
Участники Гражданской войны в России
Дивизионные комиссары
Военачальники, репрессированные в СССР